Перл-Ривер () — название нескольких рек, населённых пунктов, административно-территориальных единиц и ж/д станций в США. Дословно переводится как «Жемчужная река» (не следует путать с китайской рекой Чжуцзян).

Топонимы США 
 Перл-Ривер — река в Миссисипи и Луизиане.
  — городок в Луизиане.
  — поселение в Миссисипи.
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — ж/д станция поселения.
 Перл-Ривер — округ в Миссисипи.

См. также 
  (1843—1896; наст. имя Элайза Джейн Николсон, до этого — Холбрук, в девичестве — Пойтевент) — американская журналистка и поэтесса.
  — китайская компания, крупнейший производитель пианино в мире.
  — небоскрёб в Гуанчжоу (Китай).
  — название двух старших школ в штатах Луизиана и Нью-Йорк.
 Graptemys pearlensis — вид черепах, в англоязычной зоологии носит название «Черепаха карты реки Перл».
 Перл
 Ривер
 Жемчужная: Реки